The Chase puede referirse a:

The Chase, serial de la segunda temporada de la serie británica de ciencia ficción Doctor Who; 
The Chase, película de 1966;
The Chase, película de 1994.
The Chase, un programa de juegos británico de 2009.
The Chase Australia, la adaptación australiana.
The Chase, la adaptación Americana.